Эрель — имя собственное, встречающееся как топоним, фамилия и личное имя.

География 
 Эрель () — коммуна в земле Нижняя Саксония (Германия).

Персоналии 
 Дорон Эрель (, род. 1959) — израильский альпинист, первый израильтянин, покоривший Джомолунгму.
 Озджан Эрель () — турецкий медик и биохимик, член Академии наук Турции.
 Шломо Эрель (, 1920—2018) — израильский военно-морской деятель, командующий ВМС Израиля.